Ordedienst, een Nederlandse illegale organisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog
 OD (koor), een sinds 1853 bestaand Zweeds mannenkoor
 OD (motorfiets), een historisch Duits merk motorfiets
 Afkorting voor overdosis